Аллсвенскан 2019 — 95-й сезон від часу створення вищого дивізіону (в 1924 році). У чемпіонаті взяли участь традиційно 16 клубів. Сезон 2019 року проходив у два кола, розпочався 31 березня й завершився 2 листопада 2019 року. 

Чемпіонський титул захищав АІК, здобув «Юргорден» (Стокгольм).

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Учасники сезону 2019 року

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/10 листопада 2019

|}
Прописку в Аллсвенскан зберіг клуб Кальмар ФФ.

Статистика

Найкращі бомбардири сезону

Хет-трики

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Аллсвенскан на soccerway

Див. також 
 Супереттан 2019
 Кубок Швеції з футболу 2018—2019
 Кубок Швеції з футболу 2019—2020

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2019 у шведському спорті